Carmen Jones, musical statunitense del 1943, basato sull'opera Carmen di Georges Bizet;
Carmen Jones, film musicale del 1954 di Otto Preminger, tratto dal musical.